Laenen est le patronyme de plusieurs personnes :

 François-Henri Laenen, architecte belge néoclassique
 Jean-Paul Laenen, sculpteur belge
 Mariette Laenen, coureuse cycliste belge